Каркси — бывшая волость в Эстонии в составе уезда Вильяндимаа.
 Каркси — деревня в Эстонии.
 Каркси — замок Ливонского ордена, который находится на территории современной Эстонии.
 Каркси-Нуйа — город без муниципального статуса в южной части Эстонии.